Diese Liste der Distrikte in Sudan führt alle Distrikte geordnet nach Bundesstaat auf. Dabei ist der Stand im Februar 2006 abgebildet.

Liste nach Bundesstaat

Aʿālī an-Nīl

Al-Bahr al-ahmar

Al-Buhairat

Al-Chartum

Al-Dschazira

Al-Istiwa'iyya al-wusta

Al-Qadarif

Al-Wahda

An-Nil al-abyad

An-Nil al-azraq

Asch-Schamaliyya

Dschanub Darfur

Dschanub Kurdufan

Dschunqali

Gharb al-Istiwa'iyya

Gharb Bahr al-Ghazal

Gharb Darfur

Gharb Kurdufan

Kassala

Nahr an-Nil

Sannar

Schamal Bahr al-Ghazal

Schamal Darfur

Schamal Kurdufan

Scharq al-Istiwa'iyya

Warab

Siehe auch 
 Liste der Bundesstaaten des Sudan

Quellen 
 WHO-Karte zu den Distrikten (PDF, Stand 2006; 824 kB)

Weblinks 

 
Sudan